Zeepkist (spreekgestoelte), een platform waarop een spreker zijn verhaal kan doen.
 Zeepkist (voertuig), een eenvoudig voertuig zonder motor.